Die 35. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 21. und 22. Januar 1967 in der Sporthalle von Berlin-Charlottenburg statt.

Zum sechsten Mal in Folge wurde Eberhard Schöler deutscher Meister im Einzel. Er besiegte im Endspiel Martin Ness mit 3:1. Schölers Dominanz zeigte sich auch darin, dass er trotz einer Fußverletzung und beruflicher Belastung – er schrieb gerade seine Diplomarbeit – den Titel gewann. Auch im Mixed siegte er zusammen mit seiner Ehefrau Diane. Das Herrendoppel gewannen die beiden Augsburger Martin Ness/Peter Stähle. Erstmals konnte sich die Ex-Ungarin und Vorjahres-Zweite Agnes Simon vorne platzieren, einmal im Einzel und noch im Doppel mit Edit Buchholz.

Am letzten Spieltag verfolgten etwa 2000 Zuschauer das Geschehen.

Alle Spiele wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Mixed

Literatur 
 Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1967/3 Ausgabe Süd-West, Seiten 1–6

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1966/67 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018)
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1–4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 4. März 2018)
	

1967
Tischtennisveranstaltung 1967
Sportveranstaltung in Berlin
Berlin-Charlottenburg